Esta é uma lista de clubes de futebol da Bulgária:

Liga Profissional Búlgara de Futebol A 2021/22
 Participantes
Arda Kardzhali
Beroe
Botev Plovdiv
Botev Vratsa
Cherno More
CSKA 1948
CSKA Sofia
Levski Sofia
Loko Plovdiv
Lokomotiv Sofia
Ludogorets Razgrad
OFK Pirin
Slavia
Tsarsko Selo

Clubes de futebol da Bulgária